Alejandro López Sánchez (1988-) – calciatore spagnolo
 Álejandro López Moreno (1997-) – calciatore spagnolo
 Álex López Laz (1991-) – cestista spagnolo
 Álex López Morón (1970-) – tennista spagnolo
 Álex López (calciatore 1993) (1993-) – calciatore spagnolo